1917 steht für:

 1917, Jahr im 20. Jahrhundert
 1917 v. Chr., Jahr im 20. Jahrhundert vor Christus
 1917 (Film), Kriegsfilm von Sam Mendes
 1917 Sed, Asteroid des Hauptgürtels, auch (656) Beagle
 1917 DE, Asteroid des Hauptgürtels, auch (861) Aïda

Siehe auch:
 (1917) Cuyo, Asteroid des Amor-Typs